Het Europees kampioenschap korfbal van 2002 is de 2e edititie van het Europees Kampioenschap Korfbal.
Deze editie werd gehouden van 31 maart tot 7 april in Terrassa, Catalonië in Spanje. In deze editie deden 10 nationale teams mee, wat 2 teams meer is dan de editie van 1998.

Deelnemers
  (gastland)
  (titelverdediger)
  
  
 
 
 
 
 
  (gekwalificeerd in kwalificatietoernooi)

Eerste ronde

Groep A

Ranglijst

Groep B

Ranglijst

Bepaling van de Pools

Derde ronde

Groep C

Ranglijst

Groep D

Ranglijst

Groep E (voor de plaatsen 7-10)

Ranglijst

Finale Wedstrijden

Plek 5 & 6

Plek 3 & 4

Finale

Eindstand van het toernooi

Zie ook 
 Wereldkampioenschap korfbal
 Korfbal op de Wereldspelen

2002
Korfbal in 2002
Sport in Terrassa
Sportevenement in Barcelona 
Korfbal